INJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Injune (Australia)